Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1960.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 4. Jahrgang, Heft 8, August 1960

Anmerkungen 

1960
Tennisturnier 1960